Eger-patak, a leghosszabb vízfolyás Egerben és környékén
 Eger-patak, Eger-víz, patak a Balaton-felvidéken
 Egerpatak, település Romániában